Der Kanton Poix-de-Picardie ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Amiens, im Département Somme und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Poix-de-Picardie. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2008 Marc Dewaele (NC).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 79 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Poix-de-Picardie aus den 28 Gemeinden Bergicourt, Bettembos, Blangy-sous-Poix, Bussy-lès-Poix, Caulières, Courcelles-sous-Moyencourt, Croixrault, Éplessier, Équennes-Éramecourt, Famechon, Fourcigny, Fricamps, Gauville, Guizancourt, Hescamps, Lachapelle, Lamaronde, Lignières-Châtelain, Marlers, Meigneux, Méréaucourt, Morvillers-Saint-Saturnin, Moyencourt-lès-Poix, Offignies, Poix-de-Picardie, Sainte-Segrée, Saulchoy-sous-Poix und Thieulloy-la-Ville. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 201,67 km2.

Bevölkerungsentwicklung 

Poixdepicardie